Paragnetina är ett släkte av bäcksländor. Paragnetina ingår i familjen jättebäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jättebäcksländor
Paragnetina